Штремпель — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штремпель, Михаэль (1944—2018) — футболист ГДР.
 Штремпель, Эрвин (1924—1999) — немецкий и саарский футболист.